Sprint kobiet techniką klasyczną był jedną z konkurencji XXXIII Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 22 lutego 2007 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Emelie Öhrstig ze Szwecji, która wcześniej zakończyła karierę. Nową mistrzynią świata została Norweżka Astrid Jacobsen, drugie miejsce zajęła Petra Majdič ze Słowenii, a brązowy medal zdobyła Virpi Kuitunen z Finlandii.

Rezultaty

Kwalifikacje

Ćwierćfinały 
 Ćwierćfinał 1

Ćwierćfinał 2

Ćwierćfinał 3

Ćwierćfinał 4

Ćwierćfinał 5

Finały 
 Finał A

 Finał B

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007